Engberg:

 Anders Engberg
 Anders Engberg (hundraelvaåring)
 Arthur Engberg (1888–1944), politiker
 Christer Engberg
 Gabriel Engberg (1872–1953), finländsk målare och museiman
 Gunnar Engberg (1884–1967), skeppsbyggare
 Gunner Engberg
 Harald Engberg (1910–1971), dansk teaterkritiker
 Holger Engberg
 Jens Engberg (född 1936), dansk historiker
 Joakim Engberg
 Johan Engberg, flera personer
 Johan Engberg (friidrottare)
 Johan Engberg (radioprogramledare)
 Jonas Engberg
 Katarina Engberg
 Lotta Engberg
 Magnus Engberg
 Martin Engberg
 Mia Engberg
 Ninna Engberg
 Peppe Engberg
 Peter Engberg
 Torsten Engberg (1934–2018), generallöjtnant och generaldirektör

Svenska efternamn